Festes de Maig (Badalona), Festa de Badalona
 Festes de Maig (Lleida), Festa Major de Lleida
 Festes de Maig, Moros i Cristians de Biar